Ивон Пьер Ламберт (; род. 20 мая 1950, Драммондвилл) — канадский хоккеист, игравший на позиции левого нападающего; четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс» (1976, 1977, 1978, 1979).

Игровая карьера 
На юниорском уровне играл за команду «Драммоднвил Рейнджерс»; в сезоне 1969/70 стал одним из результативных игроков команды, заработав 101 очко (50+51). В 1970 году он был выбран на драфте НХЛ в 3-м раунде под общим 40-м номером клубом «Детройт Ред Уингз». После выбора на драфте он был отправлен в фарм-клуб «Ред Уингз» «Порт-Гурон Флэгс», где отыграл целый сезон.

По окончании сезона в 1971 году был обменян в «Монреаль Канадиенс», где присоединился к фарм-клубу «Нова Скотия Вояджерс», с которым в 1972 году выиграл Кубок Колдера. В 1973 году он заработал 104 очка (52+52), получив Джон Би Солленбергер Трофи, как лучший бомбардир АХЛ и Уилли Маршалл Эворд, как лучший снайпер лиги, помимо двух наград он вошёл в Главную сборную звёзд АХЛ. 

По окончании сезона присоединился к «Монреаль Канадиенс», где играл в течение восьми сезонов, выиграв с командой четыре Кубка Стэнли подряд в период с 1976 по 1979 годы. В 1981 году был обменян в «Баффало Сейбрз», где отыграл целый сезон, показав высокий результат по голам и набранным очкам, заработав 64 очка (25+39). По окончании сезона был отправлен в фарм-клуб «Сейбрз» «Рочестер Американс», где играл в течение двух сезонов, выиграв в 1983 году свой второй Кубок Колдера в карьере. Свою хоккейную карьеру он закончил в 1984 году в «Рочестер Американс» после поражения команды в финале Кубка Колдера «Мэн Мэринерз» со счётом в серии 4-1.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные левые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Нова Скотия Вояджерс»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Рочестер Американс»
Обладатели Кубка Стэнли
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»